Fier kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Fier, prefekturhuvudort, Fier prefektur, 
 Bashkia e Fierit, kommun, Fier prefektur, 
 Rrethi i Fierit, distrikt, Fier prefektur, 
 Fier prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar